Ginepro – pianta del genere delle Cupressaceae (vedi anche Specie di Juniperus)
Ginepro – nome proprio di persona italiano maschile
Ginepro – simbolo araldico
Il ginepro – fiaba dei fratelli Grimm

Persone
 Fra Ginepro – religioso italiano
 Christian Ginepro – attore e regista italiano